Самска́ра или санкхара (, ; или пали सङ्खार, ) — бессознательные впечатления. Происходит от сам — сумма и каара — творец, делатель. Дословно означает «сумма сделанного делателем».

В индийской философии данный термин используется для обозначения отпечатков, оставленных в уме индивидуальными действиями или внешними обстоятельствами, и способных выявляться при любом благоприятном случае в будущем — даже в будущем рождении. Поэтому самскара означает зачатки наклонностей и импульсов из прошлого жизненного опыта и предыдущих рождений, которые должны развиться в этой или в следующих реинкарнациях. Самскара представляет собой привычку или влияние прошлого на настоящее («родимые пятна прошлого»), проявляющееся как рефлекс, автоматизм, а также шаблон состояния.

В результате накопления схожих самскар формируются васаны, которые в свою очередь производят колебание ума (вритти). Колебание ума приводит к желаниям, а желания к действиям.

Самскара — место хранения кармы. Согласно Патанджали (автор «Йога-сутр»), доступ к самскаре возможен через чувственную память во время медитации. Патанджали подробно объясняет, как образуется карма и как от неё избавиться.

Примечания 

Понятия индуизма
Санскритские слова